Il singolare del torneo di tennis West of England Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Patrick Baur che ha battuto in finale Jamie Morgan 4-6, 7-6, 6-1.

Teste di serie

 Patrick Baur (Campione)
 Chris Wilkinson (secondo turno)
 Stéphane Simian (secondo turno)
 Kent Kinnear (quarti di finale)

 Fernon Wibier (primo turno)
 Greg Rusedski (primo turno)
 Massimo Ardinghi (primo turno)
 Chris Bailey (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

West of England Challenger 1992